Austria:
 Zissersdorf – dzielnica gminy Hausleiten w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Korneuburg

Zobacz też:
 Drosendorf-Zissersdorf